Ел Олмо има више значења:

 Ел Олмо (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Олмо (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Олмо (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Олмо (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Олмо (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Олмо, Месета дел Пато (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Олмо (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Олмо (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Олмо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Олмо (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Олмо (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Олмо (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Олмо (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Олмо, Ранчо Нуево дел Кастиљо (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Олмо (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Олмо (Исхуакан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику